Отто Фердинанд Гюнтер (; ,  — ) — немецкий культурный деятель.

Окончил лейпцигскую школу Святого Николая, затем изучал право, практиковал как адвокат, возглавлял вотчинный суд в лейпцигских пригородах Лючена и Лёссниг. Доктор права. В 1867—1872 гг. член лейпцигского городского совета.

Будучи страстным любителем музыки и искусства, входил в состав попечительских советов и директорий Лейпцигской консерватории, оркестра Гевандхауса, лейпцигского Музея искусств и ремёсел. В 1881 г. возглавил директорат Лейпцигской консерватории и руководил этим учебным заведением до конца жизни. Под руководством Гюнтера было сооружено новое здание консерватории (по проекту Хуго Лихта), принявшее студентов в 1887 году, были открыты классы для обучения всем оркестровым инструментам, выделена в особое подразделение оперная школа.

Примечания

Литература 
 Rob. Eitner. Günther, Otto Ferdinand // Biographisches Jahrbuch und Deutscher Nekrolog. — 2. Band. 1897. — S. 119.